Ча́нцев — фамилия; имеет женскую форму Чанцева.

Известные носители:
 Чанцев, Александр Владимирович (род. 1978) — российский литературовед-японист, критик, прозаик.
 Чанцев, Анатолий Дмитриевич (род. 1958) — советский футболист.
 Чанцев, Иван Иванович (в монашестве Иоанникий; 1861—1933) — епископ РПЦ, епископ Кунгурский.